Име́ньково () — село в Лаишевском районе Татарстана. Входит в состав Чирповского сельского поселения. Население на 2008 год 655 человек.

География 
Село расположено на правом берегу Камского рукава Куйбышевского водохранилища, в 60 км к юго-востоку от Казани, ближайший город — райцентр Лаишево в 14 км, высота над уровнем моря 80 м. Соседние населённые пункты: Чирпы — в 1 км на север, Меретяки в 6 км на северо-восток и Полянка в 4,5 км на юго-восток.

История 
На северо-западной окраине село Именьково, между селом и устьем реки Брыски, было обширное булгарское поселение. Северо-западная часть этого памятника уже почти полностью уничтожена водохранилищем. В обнажениях фиксировалось большое количество останков древних сооружений (жилищ, кострищ, хозяйственных ям-кладовок). В подъемном материале были монеты XIV—XVI вв., булгарская керамика XII—XV вв., обломки чугунных котлов, железные замки, предметы оружия (наконечники стрел и копий), орудия труда и другие предметы.

Селение Именьково под названием «Иман киска» упомянуто в писцовой книге И. Болтина от 1603 г. Вполне вероятно, что село Именьково существует с XII века. Имеет две версии:
1) основателем села является старик по имени Имэнкол, 2) основано на месте бывшей дубравы ( — «дуб») .

И. А. Износков указывает в этом месте городище и древнее кладбище, что говорит о возникновении этого селения задолго до завоевания города Казани.
Деревня татарских ясачников Иман-Киска у И. Болтина записана «Именкеской» — впоследствии Именьково. Писцовые книги Казанского уезда в 60-х годах XVI столетия фиксируют в селении потомственные земельные владения также и служилых татар.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Именьково 1-го стана Лаишевского уезда Казанской губернии. Располагалась при безымянном озере, на большом Оренбургском почтовом тракте, в 12 верстах от уездного города Лаишево и в 8 верстах от становой квартиры во владельческом селе Шуран. В деревне, в 47 дворах жили 419 человек (218 мужчин и 201 женщина), была мечеть.

От названия села получила своё имя именьковская культура — по первому наиболее полно изученному местному городищу.

Население

Инфраструктура 
В селе есть средняя школа, один детский сад, Дом культуры, почтовое отделение, отделение Сбербанка, мечеть. Именьково связано автобусным сообщением. Работает сельхозпредприятие ООО «ИМЕНЬКОВО».

Известные уроженцы 

Известная певица Республики Татарстан Асылъяр (Алсу Зайнутдинова), участвовавшая в отборочном конкурсе Евровидение 2008 года, родом из Именьково.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Сайт села Именьково 
 
 
 
 Именьково, сектор Е, Пестречинский район Татарской республики 
 Именьковское городище

Населённые пункты Лаишевского района
Населённые пункты на Каме